Гуле (Орн) () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нижня Нормандія, департамент Орн.
 Мішель Гуле (; 21 квітня 1960, м. Перібонка, Канада) — канадський хокеїст.
 Гуле () — комуна в Норвегії.